Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Daniela Hantuchová 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Justine Henin (secondo turno)

 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Kim Clijsters (campionessa)
 Martina Hingis (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2002